Usability bzw. Useability (engl. ‚Brauchbarkeit, [Be-]Nutzbarkeit, Bedienbarkeit‘) steht für
 Gebrauchstauglichkeit (Produkt), im Produktdesign und der Ergonomie
 Software-Ergonomie, in der Softwareentwicklung

Siehe auch:
 Benutzerfreundlichkeit (user friendlyness)
 Usability-Test
 Ergonomie, Benutzerschnittstelle (Mensch-Maschine-Schnittstelle)